Esteve Trayter i Colomer (Figueres, 1851 -1920), pedagog, viatger incansable i col·leccionista d'antiguitats 
 Joan Trayter i Garcia (Figueres, 1926), president de la comissió gestora que dirigí el F.C. Barcelona el 2003 en dimitir la junta que presidia Enric Reyna
 Joan Trayter i Malirach (Figueres, 1971 - 2002), enginyer de telecomunicacions
 Joan Manuel Trayter Jiménez (Barcelona, 1962), jurista, professor i investigador